Zealandia :

 Zealandia, un bloc continental quasiment submergé formant principalement la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie.
 Zealandia, une petite ville de la province de Saskatchewan au Canada
 Zealandia (wildlife sanctuary), zone naturelle protégée à Wellington (Nouvelle-Zélande) 
 Banc de Zealandia, volcans sous-marins dans les îles Mariannes du Nord